

Suíça
Friburgo (cantão) — (Fribourg ou Freiburg)
Friburgo (Suíça) — cidade

França
Friburgo (França)

Alemanha
 Friburgo em Brisgóvia
 Friburgo (região)
 Universidade de Friburgo (Alemanha)
 Escola de Friburgo — uma escola de pensamento econômico fundada na década de 1930 na Universidade de Friburgo

Brasil
Nova Friburgo — município do estado do Rio de Janeiro
Friburgo (Campinas) — bairro rural da cidade de Campinas, São Paulo
Rua Friburgo (Santo André) — Rua do bairro Francisco Matarazzo em Santo André, São Paulo

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas